Arma peut désigner :
 Arma, roi légendaire d'Arménie ;
 Paul Arma, compositeur ;
 les Arma, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 Arma, un genre de punaises ;
 Arma, une municipalité du Kansas aux États-Unis ;
 Arma, un village du Népal ;
 ARMA, des modèles de statistiques dits aussi modèle de Box-Jenkins ;
 ArmA: Armed Assault, un jeu vidéo de Bohemia Interactive sorti en 2006 ;
 , un jeu vidéo de Bohemia Interactive sorti en 2009 ;
 , un jeu vidéo de Bohemia Interactive, suite des opus précédents, sorti en 2013.
 Armaa, un créateur de contenu audio-visuel Français

Homonymie de toponyme